Тирневіца () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Хелмеджел.
 Тирневіца () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бренішка.